Johan Karlsson kan syfta på:

Johan Karlsson (Fånöätten), även kallad Johan Karlsson Blå (död 1280), storman
Johan Karlsson de Mornay (1566?–1608), svensk adelsman
Johan Karlsson i Nynäshamn (1874–1956), socialdemokratisk riksdagsman
Johan Karlsson (fotbollsspelare) (född 1975)
Johan Karlsson (fotbollsspelare) (född 2001)
Johan Karlsson (bandyspelare) (född 1993)
Johan Karlsson (musiker), medlem i bandet Monkeystrikes
Johan T. Karlsson, se Familjen (musikgrupp)

Se även 
Johan Carlsson
Johan Carlson, född 1954, svensk generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten